Айос-Атанасиос ( — «Святой Афанасий») — греческий топоним. Может означать:

Греция 
  — село в сообществе Неа-Перамос.
  — село в сообществе Ламберон.
 Айос-Атанасиос (Салоники) — малый город.

Кипр 
  — община в районе Лимасол (Лемесос).